Il Biferno rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Campobasso.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso.
odore: gradevole, caratteristico.
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Campobasso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Montepulciano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano